L’Homme steht für:

 L’Homme, revue française d'anthropologie, eine französische anthropologische Zeitschrift, die 1961 von Claude Lévi-Strauss, Émile Benveniste, Pierre Gourou u. a. gegründet wurde
 L’Homme. Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft, eine deutschsprachige Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft

Siehe auch:

 Homme